Äquivalenz (v. lat.: aequus „gleich“ und valere „wert sein“, Gleichwertigkeit) steht für:

 Gleichwertigkeitsbegriff in der Mathematik, siehe Äquivalenzrelation
 Äquivalenz von Mengen, veraltet für Gleichmächtigkeit, siehe Mächtigkeit (Mathematik)
 Äquivalenz (Matrix), Äquivalenzrelation auf der Klasse der -Matrizen
 Logische Äquivalenz, zwei logische Ausdrücke besitzen den gleichen Wahrheitswert
 Gleichwertigkeit von Darstellungen, siehe Darstellungstheorie
 in der Geometrie die Eigenschaft eines Kartennetzentwurf, die Größe einer Fläche um einen bestimmten Maßstab verkleinert wiederzugeben, siehe Flächentreue
 Äquivalenz (Patentwesen), Bewertungskriterium für erfinderische Tätigkeit 
 Äquivalenz (Tontechnik), Gleichwertigkeit von gleichsinnig wirkenden Laufzeitdifferenzen und Pegeldifferenzen
 Äquivalenz (Testtheorie), Art der Gleichwertigkeit von Messungen in der Testtheorie
 Äquivalenz (Translatologie), Beziehung zwischen dem Ausgangs- und Zieltext bei Übersetzungen
 Statische Äquivalenz, zwei statisch gleichwertige Kräftegruppen

Siehe auch:
 Pharmazeutische Äquivalenz, Gleichwertigkeit zweier Arzneimittel 
 Programmäquivalenz, zwei Computerprogramme berechnen dieselbe Funktion
 Äquivalenzproblem, Entscheidungsproblem, ob zwei Sprachdefinitionen gleichwertig sind (Theoretische Informatik)